

Geografia

Colburn – località in Inghilterra nel North Yorkshire

Colburn – località in Indiana
Colburn – località in Wisconsin nella contea di Adams
Colburn – località in Wisconsin nella Contea di Chippewa

Persone
Zerah Colburn – ingegnere e giornalista statunitense
Zerah Colburn – calcolatore mentale statunitense